Editions du journal
Le Journal des Plages est un journal créé en 2004 dans la région Languedoc Roussillon par 3 associés :
 Christophe André : directeur de l’agence de communication SEDICOM à Lattes
 Christophe Musset : président de Médias du Sud et créateur de la marque TV Sud, réseau de chaînes de télévision locales
 Pierre-Paul Castelli : ancien gérant au sein de l'entreprise CASTELLI COMMUNICATION CONSEIL REGIE, société spécialisée dans le secteur des activités des agences de publicité

Historique
2004 : Création du Journal des Plages. 4 zones d’éditions, étendues à la Provence et à la Côte d’Azur.

2005 : 7 éditions. Filiale du Groupe Hersant Média depuis 2005.

2006 : Parution au niveau national. 17 éditions sur tout le littoral Français.

2010 : Retour à une parution sur le littoral sud et sud-ouest. 8 éditions.

2016 : Abandon du littoral ouest. 5 éditions sur littoral sud.

Concept
Il s’agit d’un journal à parution hebdomadaire, ainsi les dates du journal correspondent à des durées moyennes de séjour des vacanciers inférieures à huit jours vacanciers.

Le journal est gratuit et disponible au sein des offices de tourisme, commerces de proximité ou distribué par des distributeurs sur les plages essentiellement. Ainsi, cela permet aux vacanciers de profiter au mieux de leurs vacances.

Il est publié en différentes éditions et par lieu géographique. 

Les thèmes abordés sont divers et variés : expositions, agenda des animations, fêtes, marchés, festivals, livres, interviews, horoscope, jeux.

Editions du journal 
A sa création, le Journal des Plages possédait 4 zones d’édition : étendues à la Provence et à la Côte d’Azur.

En 2006, la parution du Journal se fait au niveau national avec 17 éditions sur tout le littoral Français. Au cours du temps Le Journal des Plages qui trouve de moins en moins de lecteur dans les zones d’édition du Nord se voit abandonner la parution sur tout le littoral.

Les 3 zones d’édition actuelles du Journal des Plages sont : « Petite Camargue et Grand Montpellier », la « Côte Languedocienne et Côte Audoise » et les « Pyrénées Orientales ».

Financement du Journal 
Le Journal des Plages est un journal gratuit à disposition des vacanciers. Sa réalisation est possible grâce à son financement par l’achat d’encarts publicitaires dans le journal.

En effet, des entreprises, commerces de proximité, grandes surfaces et magasins achètent des espaces publicitaires, en fonction de l’édition donc de la zone géographique qu’ils souhaitent ainsi qu’en fonction de la date de parution. Cela permet ainsi aux acheteurs de ces espaces, de communiquer auprès des vacanciers.

Réseaux sociaux 
Facebook

Retrouvez toute l’actu du Journal des Plages sur Facebook par zone d’édition :

Journal des Plages Petite Camargue et Grand Montpellier

Journal des Plages Côte Languedocienne et Côte Audoise

Journal des Plages Pyrénées Orientales

Presse quotidienne gratuite en France
Titre de presse créé en 2004